Казачинский — украинская фамилия. Известные носители:

 Казачинский, Константин Васильевич (1912—1994) — Герой Советского Союза.
 Казачинский, Михаил (1699—1755) — архимандрит и префект Киевской духовой академии.

См. также 
 Казачинское